Tintillaina o tortellatge (Viburnum lantana)
 Tintillaina o sumac, plantes del gènere Rhus